Pekka Viljanen est un nom pouvant désigner:

 (1921-1995), coureur olympique finlandais
 (né en 1945), homme politique finlandais

Voir aussi

Viljanen, Pekka